— японская фамилия. Известные носители:
 Сираиси, Кадзуко (род. 1931) — японский поэт.
 Сираиси, Рёко (род. 1982) — японская сэйю.
 Сираиси, Такахиро (род. 1990) — японский серийный убийца.
 Сираиси, Фуюми (1941—2019) — японская сэйю.

См. также 
 Сироиси